Miejscowości w Polsce
 Gródek-Kolonia – część wsi Gródek w woj. lubelskim w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów
 Gródek-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. tomaszowskim, w gminie Jarczów
 Gródek-Kolonia – kolonia wsi Gródek w woj. mazowieckim w pow. sokołowskim, w gminie Jabłonna Lacka
 Gródek-Kolonia – kolonia w woj. podlaskim w pow. białostockim, w gminie Gródek]